Banta (kinesiska: 半塔, 半塔镇) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 150 kilometer nordost om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Banta är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Banta är det största samhället i trakten. Trakten runt Banta består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina